Административно-территориальное деление Крыма:
 Административно-территориальное деление Автономной Республики Крым (Украина)
 Административно-территориальное деление Республики Крым (Россия)